Die Liste der Gemeinden in Schweden bietet einen Überblick über die 290 Gemeinden (kommuner) in Schweden.

Die schwedischen Gemeinden unterscheiden sich in Aufbau und Aufgabenbereich von den Gemeinden im deutschsprachigen Raum. Sie sollten nicht mit den meist gleichnamigen Städten und Ortschaften verwechselt werden.

Liste der Gemeinden mit Basisdaten 
In der folgenden, sortierbaren Tabelle sind alle 290 Gemeinden mit ihrer aktuellen Einwohnerzahl (Stand ), Fläche (in km²), und der daraus berechneten Bevölkerungsdichte (in Einwohnern pro km²) aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Gemeinde in ihren politischen Grenzen: Insbesondere die größten Städte (Stockholm, Göteborg und Malmö) erstrecken sich jeweils über mehrere Gemeinden (ganz oder teilweise).

Zusätzlich angegeben sind:
 die jeweiligen Hauptorte (centralort): einige Gemeinden haben zwei oder aber keinen Hauptort; einige Hauptorte sind Teil eines größeren Tätorts, dieser ist dann in Klammern aufgeführt
 die Provinz (län), zu der die Gemeinde gehört
 der vom Statistiska centralbyrån (Statistischen Zentralbüro Schwedens) vergebene, in allen Statistiken verwendete Gemeindecode (kommunkod)

Einwohnerentwicklung der Gemeinden 
Die folgende Tabelle stellt die Entwicklung der Einwohnerzahlen der 290 Gemeinden Schwedens seit ihrer weitgehenden Konsolidierung durch die am 1. Januar 1971 in Kraft getretene aktuelle Gemeindeordnung dar. Aufgeführt sind die Werte im Fünfjahresabstand ab 1970 jeweils für den 31. Dezember. Für 1970 sind die Einwohnerzahlen der für eine Übergangsfrist noch bis 31. Dezember 1973 weiter existierenden früheren, hier nicht genannten Gemeinden den heutigen Gemeinden zugerechnet, in denen sie in Folge aufgingen.

Zusätzlich ist der Zuwachs (beziehungsweise bei negativen Werten der Rückgang) der Einwohnerzahl bis 2015 gegenüber 1970 – oder bei den wenigen später neu oder wieder ausgegliederten Gemeinden das erste aufgeführte Jahr – in Prozent angegeben. Anfangs ist die Tabelle absteigend nach aktueller Einwohnerzahl sortiert.

Siehe auch 
 Liste der Städte in Schweden
 Provinzen Schwedens

Anmerkungen und Einzelnachweise

Weblinks 
 Statistiska centralbyrån (Statistisches Zentralbüro Schwedens)

!